

Tablica 

2001./02.
Zagrebačka-0-JŽNL